Stadl steht für:

 ein landwirtschaftliches Gebäude, siehe Scheune
 Stadl (Adelsgeschlecht), steirisches Rittergeschlecht
 als Kurzform von Eifel Stadl

Stadl heißen folgende geographischen Objekte: 
 Stadl-Predlitz, Gemeinde in der Steiermark
 Schloss Stadl an der Raab, Schloss in der Steiermark

Gemeindeteile:
 Stadl am Holz, Ortsteil der Gemeinde Halsbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Stadl (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Stadl (Babensham), Ortsteil der Gemeinde Babensham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Stadl (Breitbrunn am Chiemsee), Ortsteil der Gemeinde Breitbrunn am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Stadl (Brennberg), Ortsteil der Gemeinde Brennberg, Landkreis Regensburg, Bayern
 Stadl (Burghausen), Ortsteil der Stadt Burghausen, Landkreis Altötting, Bayern
 Stadl (Cham), Ortsteil der Stadt Cham, Landkreis Cham, Bayern
 Stadl (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Stadl (Frasdorf), Ortsteil der Gemeinde Frasdorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Stadl (Kienberg), Ortsteil der Gemeinde Kienberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Stadl (Massing), Ortsteil des Marktes Massing, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Stadl (Nittenau), Ortsteil der Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Stadl (Riedering), Ortsteil der Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Stadl (Rinchnach), Ortsteil der Gemeinde Rinchnach, Landkreis Regen, Bayern
 Stadl (Saldenburg), Ortsteil der Gemeinde Saldenburg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Stadl (Schechen), Ortsteil der Gemeinde Schechen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Stadl (Schönau), Ortsteil der Gemeinde Schönau, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Stadl (Schönberg), Ortsteil des Marktes Schönberg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Stadl (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Stadl (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Erding, Bayern
 Stadl (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Stadl (Unterneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Stadl (Unterreit), Ortsteil der Gemeinde Unterreit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Stadl (Vilgertshofen), Ortsteil der Gemeinde Vilgertshofen, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Stadl (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern
 Stadl (Vilsheim), Ortsteil der Gemeinde Vilsheim, Landkreis Landshut, Bayern
 Stadl (Waldkirchen), Ortsteil der Stadt Waldkirchen, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Stadl (Wurmsham, Pauluszell), Ortsteil der Gemeinde Wurmsham in der Gemarkung Pauluszell, Landkreis Landshut, Bayern
 Stadl (Wurmsham, Wurmsham), Ortsteil der Gemeinde Wurmsham in der Gemarkung Wurmsham, Landkreis Landshut, Bayern
 Stadl (Gemeinde Engelhartszell), Katastralgemeinde in Oberösterreich
 Stadl (Gemeinde Mörtschach), Ortslage von Mörtschach, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten 
 Stadl (Gemeinde Moosdorf), Ortschaft der Gemeinde Moosdorf, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Stadl (Gemeinde Pichl), Ortschaft von Pichl bei Wels, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Stadl (Gemeinde Stadl-Paura), Ortsteil von Stadl-Paura, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich 
 Stadl an der Mur, Ortsteil von Stadl-Predlitz sowie ehemalige Gemeinde, Bezirk Murau, Steiermark

Stadl ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Leopold Menzel von Stadl (1678–1747), österreichischer Genealoge und Historiker 
 Gottfried Freiherr von Stadl, Besitzer von Schloss Kornberg
 Hans Rudolf von Stadl, Besitzer von Schloss Kornberg
 Josef von Stadl (1828–1893), österreichischer Baumeister und Architekt 
 Peter von Stadl (1869–1919), österreichischer Baumeister und Architekt

Siehe auch:
 Stadel
 Stadln